La cohabitation peut désigner :
 le fait que deux personnes ou plus, quel que soit leur sexe, habitent ensemble, et éventuellement ses implications en droit ;
 le concubinage, situation juridique d'un couple de fait formé de deux personnes adultes qui vivent ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle ;
 la colocation dans le cas d'un bien immobilier en location ;
 à l'inverse, la décohabitation est le moment au cours duquel des personnes cessent d'habiter sous le même toit, au niveau individuel ou en tant qu'évolution sociale lorsque les jeunes adultes et les jeunes couples en particulier cessent d'habiter couramment avec les parents de l'un des membres du couple ;
 la cohabitation qui désigne la situation où le chef de l'État et le chef du gouvernement appartiennent à des groupes politiques opposés.